Блейд ( — «Лезо») — багатозначний термін:
 Блейд — персонаж коміксів компанії Marvel Comics і декількох екранізацій.
 Блейд (бейблейд) — японська іграшка, схожа на дзиґу.
 Соня Блейд — персонаж всесвіту Mortal Kombat.
 «Blade» — комп'ютерна гра про однойменного персонажа Marvel Comics.

Фільм 
Художні фільми, серіали
 «Блейд» — американський телесеріал, заснований на однойменному персонажі від Marvel Comics.
 «Блейд» — четверта, заключна частина серіалу «Marvel Anime».
 «Блейд» — серія фільмів про однойменного персонажа Marvel Comics з Веслі Снайпсом у головній ролі.
 «Блейд» — бойовик з елементами фільму жахів.
 «Блейд II» — містичний бойовик 2002 року режисера Гільєрмо дель Торо, сиквел фільму «Блейд».
 «Блейд: Трійця» — фентезійний бойовик 2004 року, триквел фільмів «Блейд» і «Блейд 2».
 «Блейд: Вбивця вампірів» — майбутній фентезійний бойовик від Marvel Studios.

Мультиплікаційні фільми
 «Блейд» — 21 серія 2 сезону мультсеріалу «Досконала Людина-павук».

Див. також 

 Блейд-сервер — комп'ютерний сервер з компонентами, винесеними і узагальненими в кошику для зменшення займаного простору.
 Блейдз — персонаж вигаданого «Всесвіту Трансформерів», дійова особа кількох мультсеріалів про трансформерів.

Примітки